За́дница:
 Задница — простонародное название ягодиц.
 Задница — наследство человека в древнерусских письменных источниках.